Castagnè ima više značenja:
 Castagnè, Treviso
 Castagnè, Verona